Zubići (Novi Travnik, BiH)
 Zubići (plemstvo)